Canápolis ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Canápolis (Bahia)
 Canápolis (Minas Gerais)